Kittanning bezeichnet

 Kittanning (Indianerdorf)
 Kittanning (Pennsylvania), ein Ort in den Vereinigten Staaten